Een Sint-Paulusbekeringkerk is een kerk, specifiek genoemd naar Sint-Paulus' Bekering. Veel zulke kerken staan in Sint-Paulusbekeringparochies.

Sint-Paulusbekeringkerken zijn:

België 
 Église de la Conversion de Saint-Paul (Baelen)
 Sint-Paulusbekeringkerk (Godveerdegem)
 Sint-Paulusbekeringkerk (Langemark)
 Église de la Conversion de Saint-Paul (Mont-sur-Marchienne)
 Sint-Paulusbekeringkerk (Moeskroen)
 Sint-Paulus-Bekeringkerk (Ottergem)

Nederland 
 Sint-Paulusbekeringkerk (Epen)

Zie ook 
 Sint-Pauluskerk

Paulus Bekering